Жулдыз (каз. Жұлдыз — Звезда) может означать:

 «Жулдыз» — литературно-художественный и общественно-политический журнал.

Казахстан 
 Жулдыз — село в Егиндыкольском районе Акмолинской области.
 Жулдыз — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Жулдыз — село в Индерском районе Атырауской области.
 Жулдыз — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жулдыз — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Жулдыз — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Жулдыз — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Жулдыз — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.
 Жулдыз — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Жулдуз — село в Сайрамском районе Туркестанской области Казахстана.